The Rocket (band), een Belgische poppunkband
 The Rocket (krant), een Amerikaanse muziekkrant
 Stephenson's Rocket, een stoomlocomotief die ook The Rocket werd genoemd

Zie ook 
 De raket, een fantasyverhaal van de Amerikaanse auteur Ray Bradbury